Leopold Ferdinand Salvátor (2. prosince 1868, Salcburk – 4. července 1935, Berlín) byl syn toskánského velkovévody Ferdinanda IV. Toskánského a Alice Bourbonsko-Parmské.

V roce 1902 se s povolením císaře Františka Josefa I. vzdal šlechtického titulu a přijal jméno Leopold Wölfling. Po první světové válce se živil prodejem lahůdek ve Vídni.

Ač byl třikrát ženat, neměl děti.

Memoáry publikované v češtině:
 Habsburkové ve vlastním zrcadle: životní vzpomínky, Šolc a Šimáček, 1921, Poslední Habsburkové: vzpomínky a úvahy, Fr. Borový, 1924 (překlad Habsburger Unter Sich – Freimütige Aufzeichnungen Eines Ehemaliges Erzherzogs, Berlin, 1921)
 Z arcivévody hokynářem: paměti habsburského arcivévody Leopolda Toskánského, 1996,  (překlad anglického My Life Story: From Archduke to Grocer, 1930)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Habsbursko-lotrinská dynastie
Toskánští Habsburko-Lotrinkové
Arcivévodové
Pohřbení v Berlíně
Narození v roce 1868
Úmrtí v roce 1935
Muži
Narození 2. prosince
Narození v Salcburku